La Liga Leumit 1992-1993 è stata la 39ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Hapoel Galil Elyon.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1992
Pallacanestro nel 1993
Stagioni del campionato israeliano di pallacanestro